Сатурна́лии () — многозначный термин:

 Сатурналии — праздник в Древнем Риме.
 Сатурналии — произведение скульптора из Италии Эрнесто Бьонди.
 Сатурналии — сочинение древнеримского писателя Макробия.
 Сатурналия — динозавр.